Precious (prezioso in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
Precious – film del 2009 diretto da Lee Daniels

Musica
Precious – girl group britannico
Precious – album di Chanté Moore del 1992
Precious – album delle Loïs Lane del 1992
Precious – album di Cubic U del 1998
Precious – album degli Ours del 2002
Precious – singolo dei Depeche Mode dall'album Playing the Angel
Precious – singolo di Annie Lennox dall'album Diva
Precious – singolo di Yuna Ito dall'album Heart
Precious – singolo dei The Jam dall'album The Gift

Onomastica
Precious – forma inglese del nome proprio di persona italiano femminile Preziosa